Доказательство — рассуждение по определённым правилам, обосновывающее какое-либо утверждение.
 Математическое доказательство — рассуждение с целью обоснования истинности какого-либо утверждения (теоремы).
 Доказательство — в юриспруденции, сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Фильмы с названием «Доказательство» 
 Доказательство (Dokaz) — югославский фильм 1972 года.
 Доказательство () — австралийский фильм 1991 года режиссёра Джоселин Мурхауз.
 Доказательство () — фильм-драма 2005 года режиссёра Джона Мэддена.

См. также 
 Страницы, начинающиеся со слова доказательство
 Доказательство от противного
 Теория доказательств
 Формальная теория доказательств
 Иерархия доказательств
 Конструктивное доказательство
 Неконструктивное доказательство
 Научное доказательство
 Биективное доказательство
 Доказательство одноцветности всех лошадей
 Автоматическое доказательство
 Доказательство бытия бога
 Доказательства эволюции
 Письменное доказательство
 Социальное доказательство
 Доказательство выполнения работы
 Доказательство доли владения
 Недопустимые доказательства

Примечания